Bidrag til Kundskab om Egefamilien (abreujat Bidr. Egefam.) és un llibre il·lustrat amb descripcions botàniques escrit pel botànic, micòleg, zoòleg i biòleg marí danès Anders Sandoe Oersted. Va ser publicat l'any 1871.

Referències

Vegeu també 
 Història de la botànica

Llibres de botànica
Llibres del segle XIX
Literatura danesa